Le Cocu magnifique est une pièce de Fernand Crommelynck écrite en 1921.
 Le Cocu magnifique est un film belge d'Émile-Georges De Meyst de 1947.
 Le Cocu magnifique est un film italien d'Antonio Pietrangeli de 1964.
 Le Cocu magnifique est un téléfilm français réalisé par Marlène Bertin en 1980.
 Le Cocu magnifique est un téléfilm français réalisé par Pierre Boutron en 1999.